Бюлдер — фамилия. Известные носители:
 Бюлдер, Эверт
 Бюлдер, Яп